Вільярроя (Villarroya) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Ла-Ріоха .

 Вільярроя-дель-Кампо (Villarroya del Campo) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Арагон , у провінції Сарагоса . 

 Вільярроя-де-лос-Пінарес (Villarroya de los Pinares) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Арагон , у провінції Теруель. 

 Вільярроя-де-ла-Сьєрра (Villarroya de la Sierra) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Арагон , у провінції Сарагоса.

 Франсіско Вільярроя (6 серпня 1966) — іспанський футболіст.